Steinfeld/Steinfeldová, příp. Steinfeldt(ová) je příjmení rozšířené zejména v německy hovořících zemích, potažmo v USA, kam se příjmení dostalo hlavně v souvistlosti s vystěhovalectvím.

Původ 
 Příjmení má původ v místním názvu Steinfeld (nebo dolnoněmecky Steenfeld) rozšířeném po celém německojazyčném území,
 nebo v označeních místa původu v plužinách v kamenité, neúrodné krajině.

Varianty a rozšíření 
Značné rozšíření příjmení na územích s různými jazyky či předchodových územích (např. dolnoněmčina, nizozemština, hornoněmčina) vedlo k dalším variantám:

 Steinfeld (přibližně třikrát častější než varianta sdt. Téměř rovnoměrně rozšířená po celém Německu)
 Steinfeldt (varianta s těžištěm na severu a severovýchodě Německa)
 varianta Steinfelt se v Evropě vyskytuje pouze historicky - dochovala se zejména v USA.

Stejného původu i významu je také příjmení

 Steinfelder

Dolnoněmecké, dánské a nizozemské varianty příjmení:

 Steenfeldt (zkomolená podoba: Stenfeldt)
 Steenfeld (zkomolená podoba: Stenfeld)
 Steenfelt

 Steenveldt
 Steenveld
 Steenvelt
 Steinveld

Slavní nositelé příjmení 
 Steinfeld
 Franz Steinfeld mladší (1787–1868), rakouský krajinář
 Franz von Steinfeld (1828–1875), pruský generálmajor
 Hailee Steinfeld (* 1996), americká herečka
 Hans-Wilhelm Steinfeld (* 1951), norský novinář a historik
 Henning Steinfeld (* 1957), německý politik
 Hermann Joseph von Steinfeld (* kolem roku 1150, † 1241 nebo 1252), katolický světec a mystik
 Jesse Leonard Steinfeld (1927–2014), americký lékař
 Julius Steinfeld (1884–1974), rakouský převaděč osob
 Justin Steinfeld (1886–1970), německý spisovatel
 Oldřich ze Steinfeldu († 1170), asi od roku 1152 do roku 1170 probošt premonstrátského kláštera Steinfeld ve Eifelu
 Thomas Steinfeld (* 1954), německý novinář a spisovatel

 Steinfeldt
 Albert Jacob Steinfeldt (1741–1815), hudebník a skladatel v Hamburku (otec Jacoba Steinfeldta)
 Heinrich Steinfeldt (1892–1955), německý politik za SPD
 Jacob Steinfeldt (1788–1869), hudebník v Hamburku
 Luca Steinfeldt (* 1996), německý fotbalista

Externí odkazy